Säsongen 2004 kom AIK på en trettonde och näst sista plats i Allsvenskan och flyttades därmed ner till Superettan.

Tabell

AIK flyttades ner till Superettan.

Fotboll i Sverige 2004
2004
Fotbollssäsongen 2004 efter lag